Методи́ст:
 Методист — специалист по методике какого-нибудь предмета, часто преподавания.
 Методист — приверженец методизма, протестантской церкви, главным образом в США и Великобритании, требующей последовательного, методического соблюдения религиозных предписаний.